Kunstgemeinschaft steht für:

 Deutsche Kunstgemeinschaft, Künstlervereinigung in Berlin
 Kunstgemeinschaft (Wien), Künstlervereinigung in Wien